Autostrada A57 (Niemcy)
 Autostrada A57 (Włochy)